Georgi Bagration-Mukhrani (1884-1957)
Georgi Bagration-Mukhrani (1944-2008)